Zorkul of Sir-i-kol, een meer in het Pamir-gebergte
 Het daarnaar vernoemde Sarikolgebergte
 De West-Chinese stad Taxkorgan, vroeger Sarikol genaamd 
 Het volk der Sarikoli in West-China, beter bekend als Tadzjieken (China)
 Het door dit volk gesproken Sarikoli (taal)